Купен — название двх сёл в Болгарии:
 Купен (Габровская область);
 Купен (Смолянская область).

А также французская фамилия:
 Купен де ла Купери, Мари-Филипп (1773—1851) — французский художник.